Mitsotakis es un apellido griego. Algunas personas notables con este apellido son:
 Constantinos Mitsotakis (1918-2017), político griego, primer ministro entre 1990 y 1993;
 Kyriakos Mitsotakis (n. 1968), hijo del anterior, político griego y primer ministro desde 2019.